Acordo Tripartido ou Acordo Tripartite pode referir-se a:
Acordo Tripartido (Angola)
Acordo Tripartido (Líbano)
Acordo Tripartido (Chifre da África)
Acordo Tripartite de Madrid
Pacto Tripartite entre as Potências do Eixo